Brooks & Dunn — американский кантри-дуэт, состоящий из авторов-исполнителей Кикса Брукса и Ронни Данна, вокалистов и соавторов. Они записали более 50 синглов, из которых 20 достигали первого места в кантри-чарте США Hot Country Songs. Два из них, «My Maria» и «Ain’t Nothing 'bout You», становились лучшими кантри-песнями года в 1996 и 2001 годах, соответственно, по данным Billboard Year-End. Дуэт Brooks & Dunn выиграли множество музыкальных наград. Среди них звание лучшего кантри-дуэта года Country Music Association на протяжении нескольких лет подряд (Vocal Duo of the Year с 1992 по 2006 годы, кроме 2000). Также они награждены двумя премиями Грэмми в категории Best Country Performance by a Duo or Group with Vocal: за песни «Hard Workin' Man» (1994) и «My Maria» (1996). Все их студийные альбомы удостоены платинового или золотого статуса Recording Industry Association of America. В 2019 году дуэт посвящен в Зал славы кантри.

Биография 
 См. также «History» в английском разделе.
Кикс Брукс родился 12 мая 1955 года в городе Шривпорт (штат Луизиана, США).
Брукс в 1980-х годах писал кантри-песни, в том числе, записал в соавторстве хиты № 1 «I'm Only in It for the Love» в исполнении John Conlee, «Modern Day Romance» группы Nitty Gritty Dirt Band, и «Who's Lonely Now» группы Highway 101.

Ронн Данн родился 1 июня 1953 года в городе Колмен (штат Техас, США).

В 1989 году Данн принял участие в музыкальном конкурсе талантов, спонсируемом Marlboro, который он выиграл. Гран-при этого конкурса включало призовую запись в Нашвилле. Продюсер этой сессионной звукозаписи, Скотт Хендрикс, рекомендовал материал, записанный Данном продюсеру Тиму Дюбуа, который тогда был главой лейбла Arista Nashville. Дюбуа и решил в итоге соединить Брукса и Данна в один дуэт. Выбор оказался удачным и уже первый сингл дуэта Brooks & Dunn, названный, «Brand New Man», достиг первого места в кантри-чарте Hot Country Songs в сентябре 1991 году.

Дискография 
 См. также «Discography» в английском разделе.

Студийные альбомы 
 1991: Brand New Man
 1993: Hard Workin' Man
 1994: Waitin' on Sundown
 1996: Borderline
 1998: If You See Her
 1999: Tight Rope
 2001: Steers & Stripes
 2003: Red Dirt Road
 2005: Hillbilly Deluxe
 2007: Cowboy Town

Сборные альбомы 
 1997: The Greatest Hits Collection
 1999: Super Hits
 2004: The Greatest Hits Collection II
 2008: Playlist: The Very Best of Brooks & Dunn
 2009: #1’s… and Then Some

Праздничные альбомы 
 2002: It Won't Be Christmas Without You

Награды и номинации

Academy of Country Music Awards 
23 награды из 67 номинаций.

Grammy Awards 
2 награды из 15 номинаций.

Country Music Association Awards 
17 наград из 46 номинаций.

Примечания

Ссылки 
 
 

Кантри-музыканты США
Члены Зала славы кантри